Miraculous: Ladybug & Cat Noir () — официальная мобильная игра, основанная на мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот». Впервые она должна была выйти осенью 2017 года. Программный запуск игры был осуществлен в Австралии, Бюр Македонии, Израиле и Румынии 21 февраля 2018 года. Официальный выпуск игры состоялся во всем мире на Amazon 24 апреля 2018 года а затем для iOS и Android 25 апреля 2018 года.

Описание 
Присоединяйтесь к Леди Баг и Супер-Коту в их спасательной миссии в Париже в этом сложном, захватывающем и очень веселом раннере! Ваш любимый город Париж в беде, и только вы можете спасти его от разрушения! Превратитесь в потрясающих супергероев, войдите во вселенную Леди Баг и бегите по улицам Парижа, избегая препятствий и побеждая злодеев.

Все думают, что ты просто неуклюжий подросток. Но у тебя есть СЕКРЕТ. Вы можете быть заурядным подростком днем, но ночью вы становитесь супергероем. Город любви находится под угрозой захвата таинственным суперзлодеем Бражником и его злыми акумами, и вы должны остановить его.

Игровой процесс 
Игра работает так же, как бесконечный раннер, но с уровнями, а не с попыткой побить рекорд, хотя есть бесконечный режим. Каждый уровень можно очистить, выполнив определенные задачи, такие как количество собранных божьих коровок (монет), количество камамбера или печенья (редкие предметы коллекционирования размещаются только на целевых уровнях) или количество выполненных действий, таких как прыжки через предметы в уровне. В конце концов, откроется уровень босса, в котором нужно будет либо убегать от акуматизированного злодея, либо атаковать его, блокируя снаряды.

Сцены варьируются от дорог Парижа до крыш, на которых размещены различные препятствия и бонусы. В некоторых областях игрок должен бегать по стенам или скользить под препятствиями.

Персонажи

Играбельные 

 Маринетт Дюпен-Чен / Леди Баг
 Адриан Агрест / Супер-Кот (открывается; стоит 5900 божьих коровок)
 Аля Сезар / Рина Руж (открывается; стоит 9900 божьих коровок)
 Хлоя Буржуа / Леди Пчела (открывается; стоит 120 бабочек)
 Нино Лейф / Карапас (открывается; стоит 80 бабочек)
 Взрослая Алекс Кубдел / Кроликс (разблокируется с VIP-доступом)
 Лука Куффен / Вайперион (открывается; стоимость 10000 божьих коровок)

 Кагами Цуруги / Руюко (разблокируется с VIP-доступом)
Мистер Баг (Адриан в костюме Леди Баг)
Леди Нуар (Маринетт в костюме Супер-Кота, разблокируется с VIP-доступом)
Ким / Король Обезьян (разблокируется с VIP-доступом)

Места

Уровни 

 Париж
 Коллеж «Франсуа Дюпон»
 Отель Хлои
 Лувр

Карта 

 Эйфелева башня
 Особняк Агрестов
 Триумфальная арка

Примечания

Ссылки 

 Игра на сайте TabTale
 Трейлер игры на YouTube

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2018 года
Игры для Android
Игры для iOS